Крюково — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит в состав Тюльковского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 40 км к западу от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 92 мужчины и 95 женщин из 187 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района